Slovo Klondike má několik významů.
 Klondike (řeka) — řeka v Yukonu (Kanada)
 Klondike (oblast) — oblast v Yukonu (Kanada)
 Klondike (planetka) — planetka

Související články 
 Klondajk — protiletadlová raketová základna v brdských Hřebenech
 Klondyke — zimní táboření pořádané v Moravskoslezských Beskydech